Herzogobryum är ett släkte av bladmossor. Herzogobryum ingår i familjen Gymnomitriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Herzogobryum